Hispar steht für:

 Hispar (Dorf), ein Dorf im Karakorum-Gebirge in den Nordgebieten von Pakistan 
 Hispar-Gletscher, ein Gletscher im Karakorum-Gebirge in den Nordgebieten von Pakistan
 Hispar (Fluss), ein Fluss, das sich aus dem Schmelzwasser des Hispar-Gletschers speist
 Hispar-Pass (auch Hispar La), ein Hochgebirgspass im Karakorum-Gebirge Pakistans

Siehe auch:
 Hispar Muztagh, ein Gebirgszug im Karakorum-Gebirge in den Nordgebieten Pakistans